Надёжность

Понятия 
 Надёжность (в технике) — свойство объекта сохранять во времени способность выполнять требуемые функции.
 Надёжность (военное дело) — одно из свойств вооружения и военной техники (ВВТ), а также их операторов.
 Надёжность личности — положительное духовно-нравственное качество личности.

Теории 
 Теория надёжности
 Теория надёжности старения и долголетия

Операции 
 Расчёт надёжности

Надёжность